Tiberi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Tiberi (* 2001), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Tiberi (1773–1839), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Frank Tiberi (* 1928), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jean Tiberi (* 1935), französischer Politiker
 Noémie Tiberi (* 1991), luxemburgische Fußballspielerin
 Pat Tiberi (* 1962), US-amerikanischer Politiker